Stiersbach kann stehen für:
 Stiersbach (Oberrot), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Oberrot im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Stiersbach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot am unteren Ortsrand von Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stierbach